Антоний Михаил Пац (ок. 1722 — 2 марта 1774) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, писарь великий литовский (с 1750 года), полковник войск литовских (1754), староста бортянский.

Биография 
Представитель литовского магнатского рода Пацов герба «Гоздава». Сын каштеляна полоцкого Кшиштофа Константина Паца (ум. 1725) от второго брака с Барбарой Огинской.

Пан на Езно. В 1750 году Антоний Михаил Пац получил должность писаря великого литовского. В 1754 году получил чин полковника литовских войск. В 1764 году стал членом генеральной конфедерации Великого княжества Литовского.

3 августа 1757 года Антоний Михаил Пац в Варшаве был награждён орденом Белого орла. 28 августа 1757 года получил орден из рук польского короля Августа III Веттина.

Семья 
14 февраля 1744 года женился на Терезе Барбаре Радзивилл (1714—1780), дочери воеводы новогрудского Николая Фаустина Радзивилла (1688—1746) и Барбары Завиши (1690—1762), вдове маршалка надворного литовского Юзефа Сципио дель Кампо (ум. 1743). Дети:

 Юзефа Пац, жена сенатора-воеводы Царства Польского Томаша Вавжецкого
 Анна Пац, жена подкомория трокского Стефана Доминика Ромера
 Михаил Пац (1754—1800), генерал-майор (1783), староста ковенский и бортянский

Источники 
 Polski Słownik Biograficzny" (tom 24, str 691)
 PACOWIE

Антоний Михаил
Писари великие литовские
Кавалеры ордена Белого орла (Речь Посполитая)